Liga Profesional de Primera División 2013–14, även känt som Campeonato Uruguayo de Fútbol 2013–14, var den 112:e säsongen av Uruguays högstaliga Primera División. Det var den 83:e säsongen som ligan hade spelats professionellt. Säsongen bestod av två delar, Apertura och Clausura, som spelades av 16 lag. Säsongen bestod av 30 omgångar med två matcher mellan alla lag; en gång på vardera lagets hemmaplan. Vinst gav 3 poäng, oavgjort 1 poäng och förlust 0 poäng.

Ligan vanns av Danubio från Montevideo, som besegrade Montevideo Wanderers i finalen. Detta var Danubios fjärde ligatitel.

Poängtabeller

Apertura 
Torneo apertura "Montevideo Capital Iberoamericana de la Cultura"

Färgkoder
 – Segrare av Apertura och därmed kvalificerade för semifinal.

Clausura 
Torneo clausura "100 años de Sud América"

Färgkoder
 – Segrare av Clausura och därmed kvalificerade för semifinal.

Sammanlagd tabell 
Segrarna av Torneo Apertura och Torneo Clausura kvalificerar sig till Copa Libertadores 2015 tillsammans med den bäst placerade icke-segraren. Vinnaren av den sammanlagda tabellen blir även direktkvalificerade för finalen av det uruguayanska mästerskapet. Lagen på plats fyra till sex kvalificerade sig även till Copa Sudamericana 2014. Nedflyttningen bestämdes av poängsnittet de senaste två säsongerna.

Färgkoder
 – Kvalificerade till Copa Libertadores 2015
 – Kvalificerade till Copa Sudamericana 2014
 – Nedflyttade till Segunda División 2014–15

Resultat

Slutspel
Slutspelet består av en semifinal och en final. I semifinalen deltar segraren av Torneo Apertura (Danubio) och segraren av Torneo Clausura (Montevideo Wanderers). Vinnaren i matchen går till final och får möta segraren av den sammanlagda tabellen (Montevideo Wanderers). Om vinnaren av den sammanlagda tabellen är med i semifinal, krävs att den andra semifinalisten först vinner semifinalmatchen för att sedan gå till final och spela mot samma lag igen för att vinna mästerskapet. Semifinalomgången spelas i en match och inte i dubbelmöten, till skillnad från finalmatcherna som spelas som ett dubbelmöte. Lagen i slutspelet är kvalificerade för Copa Libertadores 2015, och vinnaren av slutspelet är även kvalificerade till Copa Sudamericana 2014.

Semifinal

Finaler

Referenser

Fotnoter 

2014 i Uruguay
2013 i Uruguay
2014
Fotbollssäsongen 2013/2014